Wahlkreis Leipzig, Land bzw. Wahlkreis Leipzig Land bzw. Wahlkreis Leipzig-Land steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

Landtagswahlkreise:
 Wahlkreis Leipzig Land 1
 Wahlkreis Leipzig Land 2
 Wahlkreis Leipzig Land 3
 Wahlkreis Leipzig Land 4
 Wahlkreis Leipzig, Land I
 Wahlkreis Leipzig, Land II

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Leipzig-Land